About Schmidt steht für:

 About Schmidt, Originaltitel von Schmidt (Roman), Roman von Louis Begley (1996)
 About Schmidt (Film), US-amerikanischer Film von Alexander Payne (2002)